Wahlkreis Darmstadt-Stadt steht für folgende Landtagswahlkreise in Hessen:

 Wahlkreis Darmstadt-Stadt I
 Wahlkreis Darmstadt-Stadt II